Ашенума — деревня, в регионе Агадес, Нигер. В отличие от соседнего Дирку, Ашенума не входит в число 255 коммун Нигера.

География 
Ашенума расположен рядом с вертикальным обнажением поро́дой под названием Кавар, где находится несколько оазисов в пустыне Сахара. Деревня расположен примерно в 15 км к северу от Дирку, недалеко от горы Тима. Гора была убежищем для резиденты окрестностей и также была известна как Айяма. Производство соли и кальцинированной соды является важной частью местной экономики.

Жители 
Ашенума в основном населен бывшими рабами этнической группы Тубу.

Климат 
В Ашенуме засушливый климат, или BWh по классификации климата Кёппена.

Примечания 

Населённые пункты Нигера